Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1961 disputat al circuit de Monza el 10 de setembre del 1961.

Aquest GP és tristament famós per l'accident que va patir Wolfgang von Trips on a més d'ell van morir 14 persones més en estavellar-se amb el seu Ferrari contra una tribuna plena de gent. Malgrat això la cursa no es va aturar i va continuar fins a finalitzar les voltes programades.

Resultats

Altres 
 Pole: Wolfgang von Trips 2' 46. 3

 Volta ràpida: Giancarlo Baghetti 2' 48. 4 (a la volta 2)

Referències 

 

Itàlia
1961